Stefan Hula Sr (1947), een Pools noordse combinatieskiër
Stefan Hula Jr (1986), een Pools schansspringer